Lessmeister oder Leßmeister ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Leßmeister (* 1984), deutsch-österreichische Schauspielerin
 Monique Lessmeister (* 1987), deutsche Dartspielerin
 Ralf Leßmeister (* 1967), deutscher Politiker (CDU) und Landrat des Landkreises Kaiserslautern